Wallet (englisch für „Brieftasche, Geldbörse“) steht für:

 Apple Wallet, Programm von Apple zum Speichern von virtuellen Objekten
 Google Wallet, Programm von Google zum Speichern von virtuellen Objekten
 Microsoft Wallet, Mobile-Payment- und Cyberwallet-Dienst

Wallet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wallet (* 1971), niederländischer Geistlicher, gewählter Erzbischof von Utrecht der Altkatholischen Kirche der Niederlande
 Kellye Nakahara-Wallet (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin und Malerin, siehe Kellye Nakahara
 Robert Wallet, französischer Tennisspieler
 Taf Wallet (1902–2001), belgischer Maler und Kupferstecher
 Urbain Wallet (1899–1973), französischer Fußballspieler
 Walt Wallet, fiktive Hauptperson des Comicstrips Gasoline Alley

Siehe auch:

 Cyberwallet (für digitale Währungen)
 KWallet (eine Kennwortverwaltung)
 Valet, Valett (Begriffsklärungen)